Alessandro Varotari – pittore italiano
 Chiara Varotari – pittrice italiana
 Dario Varotari il Vecchio – pittore e architetto italiano
 Dario Varotari il Giovane – pittore, incisore e poeta italiano, nipote del precedente